Међуријечје може да се односи на:
Међуријечје - назив за Месопотамију
Међуријечје - насељено место у Црној Гори у општини Колашин